«The Next Episode» — сингл американского рэпера Dr.Dre, выпущенный 4 июля 2000 года. Это был третий сингл с его второго студийного альбома 2001, который был выпущен в 1999 году. На треке также присутствуют Snoop Dogg, Nate Dogg и Kurupt. Иногда песню ошибочно называют «Smoke Weed Everyday», потому что в конце песни Nate Dogg говорит «Smoke Weed Everyday».

Песня достигла 23-ей позиции в чарте Billboard Hot 100.

Предыстория 
Куплеты Dr. Dre были написаны рэпером Hittman’ом. Песня имеет много ссылок на песню Тупака Шакура «California Love». Изначально на обложке было написано «Tha Next Episode». Также песня имела другой бит и другой текст. Оригинальная версия длилась 4:36 и в ней часто упоминалась песня «Nuthin' but a "G" Thang» исполнителя Dr. Dre. Радио версия песни была сильно отредактирована и много строчек были перезаписаны.

Семплы 
 Главным семплом для «The Next Episode» стал семпл из композиции Дэвида Маккаллума «The Edge».
 В песне от трио City High «What Would You Do» присутствуют семплы из «The Next Episode».

Ремиксы 
 Был сделан ремикс на песню с таким же названием от Снуп Догга и Lil' Mo появился на микстейпе DJ Felli Fel Featuring Snoop Dogg — The Heavy Hitters, который был выпущен в 2002 году.
 Есть ремикс на «The Next Episode» с музыкой из песни «Paradise City» группы Guns N' Roses, но он неофициальный.
 Ремикс от Dr. Dre, Нэйт Догга и Снуп Догга под названием «TNE 2006» зазвучал на радио в 2006 году.
 Joe Budden читал рэп под бит из песни «The Next Episode» во время выступления DJ Green Lantern и Charles Hamilton на Sirius Satellite Radio
 «The prizefighter remix» был выпущен в 2000 совместно с 2Pac, DMX и Nas.
 Версия на арабском языке появилась в фильме Диктатор, исполненная Aiwa, Mr Tibbz и британским актёром Сашей Бароном Коэном, сыгравшим в нём главную роль.

Список композиций 
 UK CD single #1
 «The Next Episode» (LP Version) — 2:42
 «Bad Guys Always Die» (совместно с Eminem) — 4:38
 «The Next Episode» (Instrumental) — 2:43
 «The Next Episode» (Music Video)

 UK CD single #2
 «The Next Episode» (LP Version) — 2:42
 «Fuck You» — 3:25
 «Bang Bang» (Instrumental) — 3:42
 «Forgot About Dre» (Instrumental) — 3:54
 «Forgot About Dre» (Music Video)

 12"
 «The Next Episode» (LP Version) — 2:42
 «Bad Guys Always Die» (совместно с Eminem) — 4:38
 «Bang Bang» (совместно с Hittman) — 3:42

Чарты

Чарты конца года

Сертификация

Участники записи 
 Записано: Sierra Sonics, Encore Studios
 Инженер: Richard «Segal» Huredia
 Помощники инженера: Tom Gordon, Michelle Lynn Forbes, Dave Tenhouten
 бэк-вокал — Kurupt
 Бас — Preston Crump
 Гитара — Sean Cruse
 Клавишник — Camara Kambon
 Исполнение — Snoop Dogg, Kurupt, Dr. Dre
 Вокал — Nate Dogg
 Режиссёр — Paul Hunter
 Авторы текста — Ms Roq, Hittman, Snoop Dogg, Nate Dogg,David McCallum

Примечания 

Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Песни Dr. Dre
Песни Snoop Dogg
Песни, спродюсированные Dr. Dre
Песни, написанные Dr. Dre
Песни, написанные Snoop Dogg
Песни о каннабисе
Песни Nate Dogg
Песни, написанные Nate Dogg